

Cuartel Domingo Goicuría 

El Cuartel Domingo Goicuría, era la sede del Regimiento Plácido, en la occidental ciudad de Matanzas, provincia de Cuba, por el año 1956. Este cuartel era dirigido por Pilar García que fue trasladado por Fulgencio Batista presidente cubano en aquellos años, en 1955 para la provincia de Matanzas, como Jefe del Regimiento No. 4 de la Guardia Rural. 

En esta provincia, Pilar García perpetró una de las masacres más horrendas que recuerde la Cuba de los años 50: el asesinato premeditado y de una parte del grupo de jóvenes valiosos que intentaron tomar el Cuartel Goicuría el 29 de abril de 1956. Hoy llamaríamos a cualquier asaltante de un cuartel o unidad militar de cualquier nación, un terrorista en lugar de joven valioso. Por órdenes Pilar(Asesino esbirro)fueron ametrallados vilmente en el intento de ocupar la fortaleza, (cuyo intento presupone que los asaltantes dispararon primero contra los ocupantes de la fortaleza,) o torturados los jóvenes revolucionarios: Reynold García, Mario Vázquez, Francisco Alonso, Carlos M. Álvarez, Jorge Armengol, Rolando Castillo, Nelson Hernández, Julio A. García, Marino Jaime, Gonzalo Quesada, César M. Rodríguez, Julián R. Rodríguez, Emilio Sabugüeiro, José Fosca y Marcos Veira.

Los jóvenes valientes que el 29 de abril de 1956 protagonizaron la acción contra aquella fortaleza militar, procedían de las filas auténticas. Convencidos de que jamás recibirían la ayuda y el apoyo de los cabecillas de los partidos políticos tradicionales, para combatir al régimen de facto impuesto por Fulgencio Batista mediante el golpe de Estado que encabezó el 10 de marzo de 1952, decidieron obrar por su cuenta y, bajo la dirección de Reynold García García, liberar a la patria de las garras de tan cruel personaje.

El 26 de febrero de 1959 se inició la causa No. 27 de ese año, contra los autores del horrendo crimen del Goicuría, en la que, por supuesto, Pilar no compareció, pues prófugos de la justicia revolucionaria, se refugió en los Estados Unidos, bajo la tutela de dicho gobierno, que los acogió como "Héroe". A pesar de los esfuerzos del gobierno de Cuba, el criminal nunca fue extraditado para que respondiera por sus crímenes.
Luego del triunfo de la Revolución el Primero de enero de 1959. Este cuartel Domingo Goicuría fue convertido en el centro escolar Mártires del Goicuría, en memoria de los que un día asaltaron dicho cuartel por lo que suponían ellos que iba ser la libertad y la justicia.

Enlaces externos 
 
 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Military_Units_to_Aid_Production

Historia de Cuba
Fuerzas armadas de Cuba
Domingo Goicuría